Пеньяранда () — старинное испанское селение в районе Бургоса, владелец которого с 1608 г. носил титул герцога Пеньяранда.

Фамилии 
 Пеньяранда, Адальберто (род. 1997) — венесуэльский футболист, нападающий клуба.
 Пеньяранда, Энрике (1892—1969) — боливийский государственный и военный деятель, президент Боливии
 Рейес Пеньяранда, Луис (1911—?) — боливийский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1930 года.
 См. также